Лобаново — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лобаново — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Лобаново — историческое село в Комаричском районе Брянской области (с 1957 в составе посёлка Комаричи).
 Лобаново — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Лобаново — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Лобаново — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Лобаново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Лобаново — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Лобаново — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Лобаново — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Лобаново — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Лобаново — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Лобаново — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Лобаново — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Лобаново — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Лобаново — деревня в Островском районе Костромской области.
 Лобаново — село в Катайском районе Курганской области.
 Лобаново — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Лобаново — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Лобаново — деревня в Истринском районе Московской области.
 Лобаново — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Лобаново — микрорайон города Химки Московской области.
 Лобаново — деревня в Шаховском районе Московской области.
 Лобаново — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Лобаново — село в Пермском районе Пермского края.
 Лобаново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Лобаново — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Лобаново — станция в Ефремовском районе Тульской области.
 Лобаново — село в Ефремовском районе Тульской области.
 Лобаново — деревня в Чернском районе Тульской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лобаново — село в Джанкойском районе.

См. также 
 Троице-Лобаново